Дом торговли — название здания универмага во многих городах бывшего СССР.
 Дом торговли (Выборг)
 Дом торговли (Киев)
 Дом торговли (Кременчуг)
 Дом ленинградской торговли